Látnokok (Visionaries): A Star Wars univerzumban játszódó, nyolc különböző történetből álló gyűjteményes képregényt (TPB) Aaron McBride, Erik Tiemens, Mike Murnane, Derek Thompson, Alex Jaeger, M. Zachary Sherman, Stephen Martiniére, Robert E. Barnes, Feng Zhu, Sang Jun Lee, Ryan Church és Warren J. Fu írták. A gyűjteményes képregény (TPB) 2005 áprilisában, majd 2013 októberében Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A nyolc történet mellett három galériából álló rajzokat is tartalmaz: A negyedik parancs, Birodalmi toborzás, Celestia Galactica Photografica címmel. A Látnokok történetei 1500 és 16 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt, és 3-4 évvel az Új remény eseménye után.

Dark Horse Comics

Régi sebek

Naboo művésze

Wat Tambor és a kutatás a szent szemű albínó küklopsz után

Sithisis

Körülárkolva

A negyedik parancs

Prototípusok

Birodalmi toborzás

Erdő mélye

Celestia Galactica Photographica

A forradalom szemei

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Empire Volume 4

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 3

Források

 coruscantcomics.blog.hu
 starwars.wikia.com
 swbooks.co.uk 
 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények